(ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Snameniwka (Murowani Kuryliwzi), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Murowani Kuryliwzi
 Snameniwka (Nowomoskowsk), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nomomoskowsk
 Snameniwka (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Snameniwka (Wolnowacha), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha